Binding es una palabra inglesa que significa «ligadura». Puede referirse a lo siguiente:

 En psicología, el término binding se refiere a una metodología (Proyecto Binding) para enseñar a leer que nace de aplicar la evidencia científica en el ámbito del aprendizaje.
 En informática, un binding es una “ligadura”, o una vinculación que asocia un nombre a otro símbolo más largo y complicado, y que se usa frecuentemente. Este otro símbolo puede ser un valor de cualquier tipo, numérico, de cadena, etc o el nombre de una variable que contiene un valor o un conjunto de valores.
 En el campo de la programación, un binding es una adaptación de una biblioteca para ser usada en un lenguaje de programación distinto de aquel en el que ha sido escrita.
 En derecho mercantil, cuando un contrato es "binding" indica que el mismo es vinculante, debiendo estar firmado y no forzar ninguna norma superior.